Джонс, Джимми:
 Джонс, Джимми (1876—?) — английский профессиональный футболист.
 Джонс, Джимми (1889—1955) — австралийский профессиональный футболист.
 Джонс, Джимми (1889—?) — английский профессиональный футболист.
 Джонс, Джимми (1901—1976) — уэльский профессиональный футболист.
 Джонс, Джимми (1912—1986) — британский профессиональный теннисист.
 Джонс, Джимми (1918—1982) — американский джазовый пианист.
 Джонс, Джимми (1927—2015) — английский профессиональный футболист, вратарь.
 Джонс, Джимми (1928—2014) — североирландский профессиональный футболист.
 Джонс, Джимми (1937—2012) — американский певец и автор собственных песен.
 Джонс, Джимми (род. 1938) — британский комедиант, известный по прозвищу «откровенный».
 Джонс, Джимми (род. 1941) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Джонс, Джимми (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Джимми (род. 1950) — профессиональный игрок в канадский футбол.
 Джонс, Джимми (род. 1953) — канадский профессиональный хоккеист.
 Джонс, Джимми (род. 1964) — американский профессиональный бейсболист.
 Джонс, Джимми — американский профессиональный регбист.